Tommy Flanagan (1930–2001) dzsessz-zongorista, zeneszerző
 Tommy Flanagan (1965) színész